Praxis kan syfta på:

 Sedvänja (sedvana)– en vana hos en grupp att göra på ett visst sätt

 Rättspraxis – ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden 
 Konstitutionell praxis – ett begrepp sedvänja i tillämpningen av ett lands grundlagar
 Praxis (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Praxis (djur) – ett släkte av fjärilar
 Praxis i professioner –  metoder som både ryms i den beprövade erfarenheten i professionen och som är understödda av vedertagen forskning inom t.ex. vård, socialtjänst och undervisning.

Se även 

 Rättsregler
 Sedvanerätt